Parameciina é uma subordem de protozoários ciliados. Possui três famílias: Parameciidae, Neobursaridiidae e Urocentridae

Protozoários